

Geografia 
 Israele e Palestina
 Cedron – torrente che sfocia nel mar Morto
 Valle del Cedron – valle tra la Città Vecchia di Gerusalemme e il Monte degli Ulivi

Persone 
 Andrea Cedrón –  nuotatrice peruviana
 Víctor Cedrón – calciatore peruviano, centrocampista